A Naturofilosofia ou Filosofia da Natureza  foi uma corrente da  filosófica  tradicional do idealismo alemão do século XIX. 

A naturofilosofia foi inspirada na  Crítica do Julgamento de Kant (1724-1804) e na obra de  Fichte (1762-1814).  

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) e Georg Wilhelm Friedrich Hegel  foram os  principais divulgadores desta corrente filosófica.  Ao contrário do mecanicismo da física clássica, a naturofilosofia defendeu uma concepção orgânica da ciência.

Ver também
 Friedrich Schelling
 Johann Wolfgang von Goethe

Bibliografia
 F. W. J. Schelling, Einleitung zu den Ersten Entwurf (Sämtliche Werke Vol. III) – the most accessible account of Naturphilosophie in Schelling's own work
 Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Vol. VI, pp. 433-692 – a detailed discussion by a leading 19th-century historian of philosophy

Naturofilosofia